Vespasianensi – abitanti di Vespasiano (Brasile)
Vespasianensi – abitanti di Vespasiano Correa